Cardón puede referirse a las siguientes especies de plantas cactáceas:
 Las del género Stenocereus.
 Pachycereus pringlei.
 Cylindropuntia imbricata
 Echinopsis atacamensis sinónimo de Trichocereus pasacana.
 Neobuxbaumia tetetzo.
 Acanthocereus tetragonus.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes especies de plantas de otras familias:
 Dipsacus fullonum.
 Eryngium carlinae
 Euphorbia canariensis.
 Puya chilensis''.

También, puede referirse a los siguientes lugares:
 Punta Cardón, localidad ubicada en la Península de Paraguaná (Venezuela).
 Refinería Cardón, parte del Centro de Refinación de Paraguaná (Venezuela).

Además, puede hacer referencia a:
 El Parque nacional Los Cardones''', en la Provincia de Salta (Argentina).